OBM steht für:

 Oberbürgermeister
 Oberbrandmeister, ein Dienstgrad der Feuerwehr
 Open-Book Management, ein Unternehmensführungskonzept das auf Mitverantwortung der Belegschaft basiert
 Orgelbaumeister
 Oxygen Bottom Blown Maxhütte, ein Verfahren zur Stahlherstellung
Orchester Berliner Musikfreunde
 Otto Bengtson Metallwaren KG, Kaffeemaschinenhersteller in Berlin

obm steht für:
 Moabitische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung